Brass může být:

 anglicky mosaz
 Brass Instrument – cizojazyčný výraz pro žestě
 Brass Band – dechová hudba (dechový hudební soubor – hudební skupina, kapela, orchestr)
 Brass 6, český žesťový hudební soubor 
 Canadian Brass, žesťový kvintet
 Mnozil Brass, rakouský žesťový septet

příjmení osob
 Gustav Brass – sudetoněmecký podnikatel ze Zábřehu
 Hermann Brass (1855–1938) – sudetoněmecký podnikatel a politik ze Zábřehu, zemský poslanec, sym Wilhelma
 Kurt Brass (1880–1964) – sudetoněmecký politik, československý senátor za SdP
 Otto Brass – sudetoněmecký podnikatel ze Zábřehu
 Tinto Brass (* 1933) – italský filmař, scenárista a režisér
 Wilhelm Brass (1819–1897) – sudetoněmecký podnikatel ze Zábřehu
 Wilhelm Brasse (1917–2012) – polský fotograf

jiný význam
 Dick O´Brass – česká hudební skupina
 Brass (Nigérie) – město v Nigérii

Rozcestníky - příjmení